Onderdistrict in Indonesië
 Gabus (Grobogan), een onderdistrict van het regentschap Grobogan in de provincie Midden-Java
 Gabus (Pati), een onderdistrict van het regentschap Pati in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Gabus (Kopo), een plaats in het regentschap Serang in de provincie Bantam
 Gabus (Gabus), een plaats in het regentschap Grobogan in de provincie Midden-Java
 Gabus (Ngrampal), een plaats in het regentschap Sragen in de provincie Midden-Java